

Sigle 
 Movimento Repubblicani Europei – partito politico italiano

Codici 
 MRE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mara Lodges (Kenya)
 MRE – codice vettore ICAO di Namibia Commercial Aviation
 mre – codice ISO 639-3 della lingua dei segni di Martha's Vineyard